Anemone – genere di piante
 Anemone di mare – animale sessile marino dell'ordine Actiniaria
 Anemone – personaggio di Eureka Seven
 Anemone – personaggio della serie Pokémon
 Anemone – personaggio di Magic Knight Rayearth
 Anémone – nome d'arte dell'attrice francese Anne Bourguignon